Константин Ушаков:
 Ушаков, Константин Анатольевич (род. 1970) — советский и российский волейболист.
 Ушаков, Константин Андреевич (1892—1967) — российский учёный, аэродинамик.
 Ушаков, Константин Иванович (1907—1995) — советский металлург.
 Ушаков, Константин Петрович (1896—1943) — советский военачальник, комдив.